Diploöspora är ett släkte av svampar. Diploöspora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diploöspora